Оукшотт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оукшотт, Майкл (1901—1990) — английский политический философ консервативного направления.
 Оукшотт, Эварт (1916—2002) — признанный во всем мире учёный, специализирующийся на истории оружия.